Jaroszewski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Grzegorz Jaroszewski (* 1955), polnischer Radrennfahrer
 Marek Jaroszewski (* 1944), polnischer Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Tadeusz Jaroszewski (1931–2000), polnischer Kunsthistoriker, Hochschullehrer und Autor 
 Zdzislaw Jaroszewski (1906–2000), polnischer Mediziner und Verleger